Indian Open 2019 – piętnasty rankingowy turniej snookerowy sezonu 2018/2019. Rozegrany zostanie w dniach 27 lutego – 3 marca 2019 roku w Koczin (Indie).

Nagrody 
 Zwycięzca: £ 50 000
 II miejsce: £ 25 000
 Półfinalista: £ 15 000
 Ćwierćfinalista: £ 10 000
 Runda 3: £ 6 000
 Runda 2: £ 4 000
 Runda 1: £ 2 000

 Najwyższy break w fazie głównej turnieju: £ 2 000

 Pula nagród: £ 323 000

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 

 147  Zhou Yuelong
 140  Mark Davis
 140  Zhao Xintong
 137  Yuan Sijun
 136  Graeme Dott
 133  Andrew Higginson
 132  Scott Donaldson
 130, 116, 109  Li Hang
 127, 113  Anthony Hamilton
 125  Joe Perry
 123  Stuart Bingham

 121, 104, 104  John Higgins
 120, 109, 101  Luca Brecel
 115, 114, 106  Lü Haotian
 108  Shaun Murphy
 108  Peter Ebdon
 106, 103  Hossein Vafaei
 104  Sam Craigie
 103, 102  Matthew Selt
 103  Sam Baird
 102  Michael Holt

Kwalifikacje 
Mecze zostały rozegrane w dniach 15-16 sierpnia w Guild Hall, Preston (Pary nr. 1, 4, 14, 28, 32, 33, 39, 51 oraz 64 rozegrają swoje mecze kwalifikacyjne w trakcie fazy telewizyjnej). Wszystkie mecze były rozgrywane do 4 wygranych frame’ów. Wyłoniły one 64 zawodników, którzy zostali rozstawieni do turnieju zasadniczego.

Breaki stupunktowe kwalifikacji 

 135  Hamza Akbar
 122  Rod Lawler
 118  Joe Swail
 115  Lü Haotian
 114  Ross Muir
 110  Oliver Lines

 102  Gerard Greene
 102  Michael Holt
 102  Zhou Yuelong
 101  Elliot Slessor
 101  Stuart Bingham

Przypisy 

Indian Open
2019 w Indiach
2019 w snookerze